Niemcy:
 Bengel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich

Stany Zjednoczone:
 Bengel – miejscowość

Osoby:
 Johann Albrecht Bengel – niemiecki teolog
 Erns Gottlieb Bengel – niemiecki teolog